BPY est un code qui peut désigner :
  ;
 bishnupriya manipuri, une langue, selon la norme ISO 639-3.